Олег — мужское имя.

Носители, известные по имени 
 «Вещий» Олег — князь новгородский и киевский.
 Олег Святославич — князь тмутараканский.
 Олег Брянский — князь брянский, святой Русской православной церкви.
 Олег Иванович — Великий князь Рязанский.
 Олег — князь Воргольский и Рыльский.

Другое 
 «Олег» — крейсер.
 «Олег» — парусно-винтовой фрегат.
 «Олег» — голосовой помощник.
 «Олег» — телесериал.
 Олег — село в Одесской области.
 Олег, Рафаэль (род. 1959) — французский скрипач, лауреат конкурса Чайковского (1986).